Yamanaka (山中) peut faire référence à :
 Akiko Yamanaka (1945-), un homme politique japonais du parti libéral démocratique,
 Kinishi Yamanaka, un judoka japonais,
 Ino Yamanaka, un personnage du manga Naruto,
 Kaku Yamanaka (1894-), une centenaire japonaise,
 Lois-Ann Yamanaka (1961-), une poétesse et romancière japo-américaine originaire de Hawaii,
 Ryohei Yamanaka (1988-), un joueur de rugby à XV japonais,
 Sadao Yamanaka (1909—1938), un cinéaste et écrivain japonais,
 Sawao Yamanaka (1968-), le chanteur du groupe The Pillows,
 Shinya Yamanaka, un médecin biologiste cellulaire,
 Tsuyoshi Yamanaka (1939-2017), un ancien nageur olympique japonais,
et aussi :
 Lac Yamanaka
 Gare Meiden-Yamanaka, une gare de trains située à Okazaki au Japon,
 Yamanaka, une ville située dans le district d'Enuma, dans la préfecture d'Ishikawa au Japon,